Позо Редондо има више значења:

 Позо Редондо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Редондо (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику